Реєстрація судна — процес, за допомогою якого судно оформлюється документально та з урахуванням громадянства країни, в яку було задокументовано судно. Громадянство дозволяє кораблю здійснювати міжнародні подорожі, оскільки це є підтвердженням права власності на судно.

Міжнародне право вимагає, щоб кожне судно було зареєстроване в країні, яка називається державою його прапора.  На судно поширюється право держави його прапора. Зазвичай кажуть, що корабель плаває під прапором країни реєстрації.

Держава прапора судна здійснює регуляторний контроль над судном і зобов’язана його регулярно інспектувати, сертифікувати суднове обладнання та екіпаж, видавати документи з безпеки та запобігання забрудненню. Організація, яка фактично реєструє судно, відома як його реєстр. Реєстрацією можуть бути державні або приватні установи. У деяких випадках, наприклад, Програмі альтернативного дотримання законодавства США, реєстр може призначити третю сторону для управління інспекціями.

Реєстр, відкритий лише для суден своєї країни, відомий як традиційний або національний реєстр. Реєстри, відкриті для суден, що перебувають в іноземній власності, відомі як відкриті реєстри, і їх іноді називають прапорами зручності.

Історія 
Реєстрація кораблів робиться з тих пір, як важлива справа в морях. Спочатку вона мала на меті керувати судами, що перевозили вантажі в європейських морських країнах  , і використовувалась для забезпечення того, щоб кораблі будувались у місцевій країні з екіпажами переважно місцевої країни.  З тих пір реєстрація суден використовується для документування кораблів у власність. Документація забезпечує чіткі докази громадянства для міжнародних цілей та надає можливості фінансування за наявності бажаних іпотечних кредитів на документально підтверджених суднах .

Вимоги до реєстрації 
Судна, які працюють на міжнародному рівні або перетинають міжнародні кордони, повинні бути зареєстровані. Деякі юрисдикції також вимагають, щоб судна, які працюють лише в територіальних водах, реєструвались у своєму національному реєстрі, а деякі забороняють суднам під іноземними прапорами торгувати між портами всередині країни (практика, відома як каботаж). Країна реєстрації є державою прапора судна і визначає її національність, а також законодавство якої країни регулює її діяльність та поведінку екіпажу.

Кожен реєстр має свої правила щодо типів суден, які він приймає до реєстрації. Наприклад, Ліберійський реєстр реєструє морські судна вагою понад 500 тонн нетто, які здійснюють зовнішню торгівлю. Судна, яким виповнилося 20 років, вимагають відмови, а також класифікаційне товариство судна готове видавати суднові статутні сертифікати. Судна, яким не виповнилося 15 років, повинні мати звіт про стан спеціального обстеження судна, який перевірятиме Морська безпека.  Реєстратори стягують реєстраційний збір.

Посилання на державу прапора 
Між судном і державою його прапора має існувати «справжній зв'язок». Стаття 5 (1)  1958 року, яка набрала чинності в 1962 році, вимагає, щоб «держава ефективно здійснювала свою юрисдикцію та контроль в адміністративних, технічних та соціальних питаннях над суднами, що плавають під її прапором».   Є 63 держави-учасниці цієї Конвенції. Цей принцип був повторений у статті 91 Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), яка набрала чинності в 1994 році  . Ця Конвенція налічує 167 сторін.

У 1986 р. Конференція ООН з торгівлі та розвитку спробувала закріпити концепцію справжнього зв'язку в Конвенції ООН про умови реєстрації суден   . Конвенція про умови реєстрації суден вимагатиме, щоб держава прапора була пов'язана зі своїми кораблями або шляхом економічної участі у власності своїх кораблів, або шляхом надання моряків для екіпажу кораблів. Щоб набути чинності, договір 1986 року вимагає 40 підписантів, загальний обсяг яких перевищує 25% від загальної кількості у світі . На сьогоднішній день договір підписали лише 14 країн .

Національні або закриті реєстри, як правило, вимагають, щоб судно було власністю та споруджено відповідно до національних інтересів, і принаймні частково екіпажем його громадян. Відкриті реєстри не мають таких вимог; деякі пропонують он-лайн реєстрацію, іноді гарантуючи завершення менш ніж за день.

Без прапора 
Кораблі, що експлуатуються незаконно, наприклад, піратами або нарко-підводними човнами, зазвичай не реєструються операторами (хоча зареєстроване судно може бути захоплено або невільно використано для незаконних цілей).

Див. також 
Держава прапора

Бібліографія 

 About the New Zealand Register of Ships

Примітки 

Морське право